Сьюзи-алло-Шильяр (; ) — населённый пункт коммуны Кастельротто в итальянской области Трентино-Альто-Адидже.

Деревня Сьюзи-алло-Шильяр расположена на высоте 1004 метров над уровнем моря у подножия Альпе-ди-Сьюзи (ит.) — горнолыжного курорта и в то же время крупнейшего высокогорного плато Европы. Населённый пункт, в обиходе называемый Сьюзи, включает в себя исторический центр с несколькими кафе и ресторанами, магазинами, а также многочисленными отелями для туристов. Добраться из деревни до Альпе-ди-Сьюзи можно при помощи современной канатной дороги, на автомобиле или автобусе. Автобусы из Сьюзи также следуют в города Больцано и Брессаноне. Основной доход местным жителям приносит туризм (как зимний, так и летний) и сельское хозяйство.

Район вокруг Сьюзи подходит для пеших прогулок, так как предполагает живописные виды на долину Изарко и её окрестности. В непосредственной близости от деревни находятся руины трёх средневековых замков — Салего, Роверето и Кастельвеккьо. В последнем из них некоторое время жил австрийский поэт, композитор и дипломат Освальд фон Волькенштейн. Русский этнограф и археолог Алексей Алексеевич Бобринский жил в деревне на своей вилле, преобразованной им же в частный пансион, с 1918 по 1936 год. Польский пианист Игнац Фридман проживал в Сьюзи с 1930 по 1939 год.

Галерея

Литература 
 Oswald Redlich: Die Traditionsbücher des Hochstifts Brixen vom zehnten bis in das vierzehnte Jahrhundert (= Acta Tirolensia. Vol. 1). Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 1886, pp. 3-4, No. 6.
 Худоназаров Д. «Тихий благотворитель». По следам графа Бобринского в итальянском Тироле // Родина : журнал. — М, 2011. — Вып. 8. — С. 86-87.
 Karl Gruber, Kunst in der Pfarre Seis am Schlern, Lana, Tappeiner, 1996. ISBN 88-7073-213-4
 Paul Gleirscher, Eckehart Schubert, Hans Nothdurfter, Das Rungger Egg — Untersuchungen an einem eisenzeitlichen Brandopferplatz bei Seis am Schlern in Südtirol (Römisch-germanische Forschungen, 61), Mainz von Zabern, 2002. ISBN 3-8053-2826-5

Ссылки 
 Домашняя страница прихода Сюзи-алло-Шильяр

Горнолыжные курорты Италии
Населённые пункты Италии